Zliv ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Zliv, Stadt im Okres České Budějovice
 Zliv, Ortsteil von Kácov, Okres Kutná Hora
 Zliv, Ortsteil von Libáň, Okres Jičín
 Zliv, Ortsteil von Planá u Mariánských Lázní, Okres Tachov